Велика награда Сан Марина 1982. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1982. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 3. маја 1981. године.

Резултати трке 

Комплетни резултати трке дати су у следећој табели:

Занимљивости 
 Пол позиција: Рене Арно - 1:29.765
 Најбржи круг: Дидије Пирони - 1:35.036

Референце

Литература 
 

Сан Марино
1982